L'ultimo fuorilegge (The Last Outlaw) – film western statunitense del 1919 diretto da John Ford 
L'ultimo fuorilegge (The Cimarron Kid) – film western statunitense del 1952 diretto da Budd Boetticher.
L'ultimo fuorilegge (The Last Outlaw) – serie televisiva australiana trasmessa nel 1980.
L'ultimo fuorilegge (The Last Outlaw) – film western per la televisione statunitense del 1993 diretto da Geoff Murphy.

Pagine correlate
The Last Outlaw